La Türkiye Basketbol Ligi 2013-14 fue la edición número 48 de la Türkiye Basketbol Ligi, la máxima competición de baloncesto de Turquía. La temporada regular comenzó el 12 de octubre de 2013 y los playoffs acabaron el 19 de junio de 2014. Los ocho mejor clasificados accedieron a los playoffs, resultando campeón el Fenerbahçe Ülker, que logró su sexto título de campeón, mientras que el Aliağa Petkim y el Mersin BB descendieron a la TB2L.

Equipos temporada 2013-14

Temporada regular

Clasificación

Resultados

Playoffs

Cuadro final

Finales

Fenerbahçe Ülker vs. Galatasaray Liv Hospital

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial
TBLStat.net Historia de la liga

2014
Baloncesto en 2013
Baloncesto en 2014